Andreas Zeyer – ex calciatore tedesco
 Michael Zeyer – dirigente sportivo ed ex calciatore tedesco
 Julius Zeyer – poeta, drammaturgo e scrittore ceco